Această pagină este o listă de personalități notabile care s-au născut în statul Georgia.

Oameni
Georgia